Havelockia benti är en sjögurkeart som först beskrevs av Elisabeth Deichmann 1937.  Havelockia benti ingår i släktet Havelockia och familjen svanssjögurkor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Svanssjögurkor
benti